Cacicus pacificus, "stillahavskasik", är en fågelart i familjen trupialer inom ordningen tättingar. Den betraktas oftast som underart till karmosingumpad kasik (Cacicus microrhynchus) eller höglandskasik (Cacicus uropygialis) när den förra inkluderas i den senare, men urskiljs sedan 2016 som egen art av Birdlife International, IUCN och Handbook of Birds of the World. Fågeln förekommer 
från östra Panama (Darién) till västra Colombia och västra Ecuador (El Oro). Den kategoriseras av IUCN som livskraftig.

Noter

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Trupialer
Cacicus
Fåglar i neotropiska regionen